Шаган () — посёлок городского типа в Азербайджане, в северо-восточной части Абшеронского полуострова. Посёлок Шаган входит в Хазарский район города Баку.

Население 
По состоянию на 2019 год в посёлке проживало 3 554 человека.

Достопримечательности 

На территории посёлка находится несколько исторических и архитектурных памятников, относящихся к различным периодам:
 Останки крепости (XIV век);
 Древнее поселение Шаган (бронзовый век);
 Мавзолей (1658-1659 гг);
 Мавзолей Пиргулу (1320 год);
 Мечеть;
 Мавзолей (XIX век);
 Медресе (XIX век).

Известные уроженцы 
 Гаджибек Султанов — советский и азербайджанский астроном, академик НАН Азербайджана.
 Гамлет Ханызаде —  азербайджанский актёр театра и кино, заслуженный артист Азербайджанской ССР.
 Рашид Мамедбеков —  азербайджанский и советский борец вольного стиля, выступавший за СССР, первый среди азербайджанских спортсменов ставший обладателем олимпийской награды.

Примечания 

Населённые пункты в административном подчинении Баку